Финал Лиги Чемпионов УЕФА 2014 — финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2013/14 годов, 59 сезона самого престижного клубного футбольного турнира под эгидой УЕФА, и 22 сезона после переименования Кубка европейских чемпионов в Лигу чемпионов.

Матч прошёл 24 мая 2014 года (в субботу) на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне между двумя испанскими клубами — «Реал Мадрид» и «Атлетико Мадрид». «Реал Мадрид» одержал победу в дополнительное время со счётом 4:1, завоевав свой десятый трофей.

Это пятый финал Лиги чемпионов, где встречались две команды из одной страны, второй — между двумя испанскими командами, и первый — между командами из одного города. 

Противостояние между двумя клубами известно как Мадридское дерби (), которое ведёт свою историю с 1906 года.

История 

Эштадиу да Луж в 2004 году являлся одной из арен Чемпионата Европы по футболу, принимал несколько матчей турнира, включая финальный матч между сборными Португалии и Греции (0:1). Выстроен на месте построенного в 1954 году и разрушенного в 2002 году одноимённого стадиона, вмещавшего в разные годы от 78 000 до 120 000 зрителей. Является местом проведения домашних матчей футбольного клуба «Бенфика», а также является главным стадионом и штаб-квартирой всего спортивного общества «Бенфика». В различные годы стадион становился местом проведения:
 1991 год — финал Чемпионата мира по футболу среди молодёжных команд. Португалия — Бразилия (4:2 пен.)
 1992 год — финал Кубка обладателей кубков УЕФА. «Вердер» — «Монако» (2:0)

Путь к финалу

Перед матчем

Посол матча 
Бывший игрок сборной Португалии Луиш Фигу, выигравший Лигу чемпионов в составе футбольного клуба «Реал Мадрид» в 2002 году, был назван в качестве посла финального матча.

Билеты 
Период всеобщей продажи билетов длился с 10 по 21 марта 2014 года. Билеты были доступны в четырёх ценовых категориях: 70, 160, 280 и 390 евро.

Связанные события 
Ежегодный фестиваль Лиги чемпионов УЕФА прошёл с 22 по 25 мая 2014 года на Праса-ду-Комерсиу (в Лиссабоне).

Финал Лиги чемпионов 2014 года среди женщин состоялся 22 мая 2014 года на стадионе Ду Рестелу также в Лиссабоне.

Судейская бригада 
7 мая 2014 года было объявлено о том, кто будет судить финальный матч: главным судьёй матча назначен 41-летний голландец Бьорн Кёйперс, для которого это будет первый финал Лиги чемпионов. Помогать ему будут судьи на линии Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Запасным арбитром будет турок Джюнейт Чакыр. А четвёртым и пятым судьями — голландцы Пол ван Букел и Рихард Лисвелд.

Дисквалификации и травмы 
Финальный матч пропустил Хаби Алонсо («Реал» Мадрид), получивший предупреждение в ответном матче полуфинала турнира с мюнхенской «Баварией» (4:0). Эта жёлтая карточка стала третьей для испанского полузащитника, из-за чего он вынужден был пропустить финал, несмотря на апелляцию мадридской команды в УЕФА на отмену жёлтой карточки. За «Атлетико» не смог сыграть полузащитник Арда Туран. Нападающий Диего Коста получил травму на 16-й минуте встречи с «Барселоной» (1:1) в заключительном туре чемпионата Испании — он порвал подколенное сухожилие, а Туран покинул поле на 21-й минуте этой же игры с повреждением четырёхглавой мышцы бедра. Незадолго до финала Диего Коста отправился в Белград на лечение лошадиной плацентой, чтобы успеть восстановиться к игре. Он даже вышел на поле, но провёл всего 9 минут и был заменён.

Матч

Статистика 

</div>

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Media services UEFA 
 Официальный сайт турнира 

2014
Лига чемпионов УЕФА 2013/2014
Май 2014 года
Международные спортивные соревнования в Лиссабоне
Международные соревнования по футболу в Португалии
События 24 мая